Красный луциан () — вид лучепёрых рыб из семейства луциановых. Широко распространены в Индо-Тихоокеанской области. Максимальная длина тела 120 см.

Описание 

Тело веретенообразное, умеренно высокое, его высота укладывается 2,5—3,1 раза в стандартную длину тела. Рыло немного заострённое. Предглазничная кость относительно широкая, её ширина обычно больше диаметра глаза. Хорошо развиты предглазничные выемка и выпуклость. Зубы на сошнике расположены серпообразно, без срединного выступа. Язык с зубами. На первой жаберной дуге 16—20 жаберных тычинок, из них 9—12 на нижней части (включая рудиментарные). В спинном плавнике 10 жёстких и 13—14 мягких лучей. В анальном плавнике 3 жёстких и 8 мягких лучей. Задний край спинного и анального плавников закруглённый или усечённый. В грудных плавниках 16—17 мягких лучей. Хвостовой плавник выемчатый. Над боковой линей ряды чешуй расположены параллельно боковой линии, или параллельны под колючей частью спинного плавника и косо поднимаются к спинной поверхности в задней части тела.

Максимальная длина тела 120 см, обычно до 80 см. Максимальная масса тела 14,5 кг.

Верхняя часть тела и бока от зеленовато-коричневого до красноватого цвета, брюхо серебристое или беловатое. Особи, обитающие на больших глубинах, полностью красноватые. У молоди по бокам тела проходят 8 беловатых полос и 1—2 голубые линии через щёки.

Биология 
Молодь и неполовозрелые особи красного луциана обитают в манграх эстуариев, приливных заливчиках и устьях рек. Взрослые особи откочёвывают дальше от берега и образуют небольшие скопление у коралловых и скалистых рифов на глубине до 100 м.

Питаются преимущественно в ночные часы. В состав рациона входят рыбы, ракообразные, брюхоногие и головоногие.

Самки красного луциана впервые созревают в возрасте 14 лет при длине тела 56,4 см; а самцы на год раньше при длине тела 55,8 см. В Персидском заливе у берегов Абу-Даби нерестятся в сентябре — октябре в открытых морских водах. Нерест порционный. Средняя плодовитость за один нерестовый сезон составляет 4 млн икринок. Икра и личинки планктонные. В конце лета по достижении длины 2 см молодь перемещается в эстуарии.

Продолжительность жизни по данным разных авторов составляет от 31 до 57 лет.

Ареал 
Широко распространены в Индо-Тихоокеанской области: от Красного моря вдоль побережья восточной Африки и на восток до Самоа и островов Лайн; на север до островов Рюкю и на юг до Австралии. Через Суэцкий канал проникли в Средиземное море, но не достигли здесь высокой численности.

Взаимодействие с человеком 
Красный луциан является ценной промысловой рыбой, хотя общие мировые уловы невелики. Промысел ведётся донными тралами, жаберными сетями, ручными и донными ярусами. Больше всех ловят Малайзия и Пакистан.

При употреблении в пищу красного луциана отмечались случаи заболевания сигуатерой.

Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус «Вызывающий наименьшие опасения».

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Животные, описанные в 1775 году
Луциановые
Рыбы Индо-Тихоокеанской области
Промысловая рыба